Murat steht für:

 Murat (Vorname), ein männlicher Vorname
 Murat (Fluss), Fluss in der türkischen Provinz Muş
 Murat (Aumance), Fluss in Frankreich
 eine Modellbezeichnung des türkischen Autoherstellers Tofaş

Gemeinden in Frankreich:
 Murat (Allier) im Département Allier
 Murat (Cantal) im Département Cantal
 Murat-le-Quaire im Département Puy-de-Dôme
 Murat-sur-Vèbre im Département Tarn
 Gourdon-Murat im Département Corrèze

Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton Murat im Département Cantal
 Kanton Murat-sur-Vèbre im Département Tarn

Murat ist der Familienname folgender Personen:
 Antoinette Murat (1793–1847), Nichte von Joachim Murat, Fürstin von Hohenzollern-Sigmaringen
 Hadschi Murat († 1852), aserbaidschanischer Volksheld und Gegner der russischen Besatzung
 Jean Murat (1888–1968), französischer Schauspieler
 Joachim Murat (1767–1815), von 1808 bis 1815 König von Neapel, Schwager Napoléons und Marschall von Frankreich 
 Júlia Murat (* 1979), brasilianische Filmemacherin
 Julio Murat (* 1961), türkischer römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Karo Murat (* 1983), deutscher Boxer
 Letizia Murat (1802–1859), kaiserliche und königliche Prinzessin von Frankreich
 Louis Napoléon Murat (1872–1943), französischer Reiter
 Luís Murat (1861–1929), brasilianischer Dichter und Journalist

Siehe auch:
 Mourad
 Murad